Resource Description Framework – insieme di specifiche per la descrizione della conoscenza sul web
RDF (radio direction finder) – sigla inglese referente al radiogoniometro
RDF (refuse-derived fuel) – sigla inglese referente al combustibile derivato dai rifiuti
Radiodiffusion Française – L'ente statale francese incaricato di diffusione radio-televisiva  dal 1945 al 1949